Haven — одиннадцатый студийный альбом американской пауэр-метал группы Kamelot, вышедший в 2015 году. Альбом был спродюсирован Сашей Паэтом. Обложка и картина были сделаны Стэфаном Хэйлеманом и Густаво Сазесом. В качестве приглашенный гостей были Алисса Уайт-Глаз (Arch Enemy), Трой Доноклей (Nightwish) и Шарлотта Уэсселс (Delain).

Список композиций

Участники записи 

 Томас Янгблад — гитара, бэк-вокал, оркестровые аранжировки
 Кэйси Грилло — ударные
 Томи Кэрэвик — вокал
 Шон Тиббетс — бас-гитара
 Оливер Патолай — клавишные, оркестровые аранжировки

Чарты

Примечания 

Альбомы Kamelot
Альбомы Napalm Records